L'École normale supérieure de Cachan (o École normale supérieure de Paris-Saclay) è un ente di insegnamento superiore francese che fa parte delle scuole normali superiori.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Ecole Normale Supérieure de Cachan
Ecole Normale Supérieure de Cachan